Селестун има више значења:

 Општина Селестун (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Селестун (Селестун, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику